Mizque (provincie), een provincie van Bolivia
 Mizque (gemeente), een gemeente (Municipio) in de Boliviaanse provincie Mizque
 Mizque (stad), de hoofdstad van deze provincie en gemeente